This Bitter Earth ist der Titel von

 This Bitter Earth (Lied), R&B-Song von Clyde Otis (1960)
 This Bitter Earth (Album), Jazzalbum von Veronica Swift (2021)
 Alternativtitel des Balletts Five Movements, Three Repeats von Christopher Wheeldon (2012)